Струнный квартет № 10 — многозначный термин.

 
 
  
 
 
  
 Струнный квартет № 10 (Шостакович)
 Струнный квартет № 10 (Шпор)

См. также